Retour vers le futur (Back to the Future) est le titre d'une trilogie cinématographique réalisée par Robert Zemeckis :
 Retour vers le futur, sorti en 1985 ;
 Retour vers le futur 2, sorti en 1989 ;
 Retour vers le futur 3, sorti en 1990.

Elle a également inspiré une série télévisée d'animation Retour vers le futur (1991) et une bande dessinée publiée aux États-Unis par IDW et en France par Ed.Flamival. 

L'attraction dans les parcs Universal se nomme Back to the Future: The Ride.

Autres
 Retour vers le futur est le titre d'un album promotionnel de la série de bande dessinée Michel Vaillant.